

Колтон — місто, штат Каліфорнія
 Колтон — місто, штат Нью-Йорк
 Колтон — місто, штат Південна Дакота
 Колтон — місто, штат Вашингтон
 Колтон — переписна місцевість, штат Нью-Йорк

Див. також 
 Колтон (ім'я)